Příjmení Hansen nosí více osobností:

 Adam Hansen (* 1981) – australský silniční cyklista
 Alan Hansen (* 1955) – skotský fotbalista
 Anton Hansen Tammsaare (1878–1940) – estonský spisovatel, esejista a překladatel
 Ashia Hansenová (* 1971) – britská atletka
 Bárður Hansen (* 1992) – faerský fotbalista
 Brian Hansen (* 1990) – americký rychlobruslař
 Constantin Hansen, Carl Christian Constantin Hansen (1804–1880) – dánský malíř
 Dinah Jane Hansen (* 1997) – americká zpěvačka
 Erik Hansen (1889–1967) – německý generál z období druhé světové války
 Frank Hansen – více osob
 Fred Hansen (* 1940) – americký atlet, olympijský vítěz ve skoku o tyči
 Georg Emil Hansen (1833–1891) – dánský fotograf
 Gerhard Armauer Hansen – norský lékař, objevitel lepry
 Gus Hansen (* 1974) – pokerový hráč
 Hans Christian Hansen (1906–1960) – dánský politik
 Christian Hansen (1885–1972) – německý generál z období druhé světové války
 James V. Hansen (1932–2018) – americký politik
 James Hansen (* 1941) – klimatolog
 Jannik Hansen (* 1986) – dánský hokejový útočník
 Jens Jørgen Hansen (1939-2022) - dánský fotbalista
 Jeremy Hansen (* 1976) – kanadský astronaut
 Johnny Hansen (1943) (* 1943) - dánský fotbalista
 Kai Michael Hansen (* 1963) – kytarista a zpěvák
 Kelly Hansen (* 1961) – americký zpěvák
 Lars Peter Hansen (* 1952) – americký ekonom
 Ludolf Emil Hansen (1813–1875) – českobudějovický knihkupec a nakladatel
 Martin A. Hansen (1909–1955) – dánský spisovatel
 Mathias Hansen (1823–1905) – první švédský dvorní fotograf
 Mikkel Hansen (* 1987) – dánský házenkář
 Paul Hansen (* 1964) – švédský novinářský fotograf
 Peter Hansen (1896–1967) – německý důstojník Waffen-SS
 Rasmus Thrane Hansen (* 1991) – dánský orientační běžec
 Robert Hansen (1939–2014) – americký sériový vrah
 Theophil von Hansen (1813–1891) – dánsko-rakouský architekt

Související články 
 Hanson
 Henson

Dánská příjmení
Norská příjmení